Абдулай Диаби (; ) — французский и малийский футболист, нападающий эмиратского клуба «Аль-Джазира» и сборной Мали.

Клубная карьера 
Абдулай — воспитанник клуба Седан. 4 мая 2010 года в матче против «Дижона» он дебютировал в Лиге 2. 11 марта 2011 года в поединке против «Истра» Диаби забил свой первый гол за Седан. Летом 2013 года он перешёл в «Лилль», но для получения игровой практики был сразу же отдан в аренду в бельгийский «Мускрон-Перювельз». 10 августа в матче против «Уйат Стар» Абдулай дебютировал во втором бельгийском дивизионе. 4 сентября в поединке против «Эйндрахт Альтс» Диаби забил свой первый гол за новый клуб. По итогам сезона он помог команде выйти в элиту. 27 июля 2014 года в матче против «Андерлехта» Абдулай дебютировал в Жюпиле лиге. 2 августа в поединке против «Васланд-Беверен» Диаби забил свой первый гол в высшем бельгийском дивизионе. По итогам сезона он с 12 мячами стал лучшим бомбардиром клуба и вошёл в 10 лучших снайперов чемпионата. В начале 2015 года «Лилль» вернул Абдулая из аренды. 28 февраля в поединке против марсельского «Олимпика» Диаби дебютировал в Лиге 1, заменив в конце второго тайма Дивока Ориджи.

Летом того же года Абдулай перешёл в «Брюгге». 24 июля в матче против «Сент-Трюйдена» он дебютировал за новый клуб. 1 августа в поединке против «Мехелена» Диаби забил свой первый гол за «Брюгге», реализовав пенальти. 30 августа в матче против льежского «Стандарда» он сделал «покер». В своём дебютном сезоне Диаби стал чемпионом страны. В 2018 году он во второй раз выиграл чемпионат Бельгии.

Летом 2018 года Диаби перешёл в лиссабонский «Спортинг», подписав контракт на пять лет. Сумма трансфера составила 5 млн евро.

Международная карьера 
11 октября 2014 года в отборочном матче Кубка Африки против сборной Эфиопии Диаби дебютировал за сборную Мали. В этом же поединке он забил свой первый гол за национальную команду.

В 2015 году Абдулай попал в заявку на Кубок Африки в Экваториальной Гвинее. На турнире он принял участие в поединке против Гвинеи.

Летом 2019 года на Кубке африканских наций в Египте, Абдулай был вызван в состав своей национальной сборной. В перовом матче против Мавритании он забил гол на 37-й минуте, а команды победила 4:1.

Голы за сборную Мали

Достижения 
 «Брюгге»
 Чемпион Бельгии (2): 2015/16, 2017/18
 Обладатель Суперкубка Бельгии: 2016

 «Спортинг»
 Обладатель Кубка Португалии: 2018/19

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Мускрона»

Футболисты Франции
Футболисты Мали
Игроки сборной Мали по футболу
Игроки ФК «Седан»
Игроки ФК «Лилль»
Игроки ФК «Брюгге»
Игроки ФК «Мускрон-Перювельз»
Игроки ФК «Спортинг» Лиссабон
Игроки ФК «Бешикташ»
Игроки ФК «Андерлехт»
Игроки ФК «Аль-Джазира»